Yizhu () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Yizhu w 2016 roku liczyła 18 822 mieszkańców – 9046 kobiet i 9776 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 7464, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,52 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi